Рифат Бин-Саттар (; 25 июля 1974) — бангладешский шахматист.

В 2006 году стал третьим гроссмейстером в истории Бангладеш после Нияза Муршеда (1987) и Зиаура Рахмана (2002).

Шестикратный чемпион страны (1991—1993, 1995, 2000 и 2003).

В составе сборной Бангладеш участник 8 Олимпиад (1994—2006, 2012).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Рифата Бин-Саттара на шахматных олимпиадах

Шахматисты Бангладеш